Wells Fargo Center (Denver)
 Wells Fargo Center (Los Angeles)
 Wells Fargo Center (Miami)
 Wells Fargo Center (Minneapolis)
 Wells Fargo Center (Portland)
 Wells Fargo Center (Filadelfia)
 Wells Fargo Center (Sacramento)
 Wells Fargo Center (Salt Lake City)
 Wells Fargo Center for the Arts 
 Wells Fargo Center (Seattle)